White Islands steht für folgende Inselgruppen:

 White Islands (Antarktika)
 White Islands (Neufundland und Labrador), Kanada 
 White Islands (Nova Scotia), Kanada 
 White Islands (Neuseeland) 
 White Islands (Trinidad und Tobago) 
 White Islands (Vereinigte Staaten) 

Siehe auch:
 White Island
 Whites Island